Die Saison 1997/98 der Wysschaja Liga war die sechste Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse.

Modus 
Die 17 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz enthielt mit sieben Teilnehmern zwei Mannschaften weniger als die Ost-Konferenz mit acht Teilnehmern. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jede Mannschaft innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 24 und in der Ost-Konferenz 32 betrug. Die beiden Erstplatzierten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Qualifikationsrunde um den Aufstieg in die Superliga. Die Mannschaften auf den Plätzen Drei bis Sieben der West-Konferenz und Drei bis Neun der Ost-Konferenz spielten anschließend getrennt voneinander in einer Finalrunde, wobei die West-Konferenz durch fünf Mannschaften der dritten Spielklasse, der Perwaja Liga, ergänzt wurden. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Qualifikationsrunden

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 

1997
Eishockeysaison 1997/98